|}
Die Hegyközer Schmalspurbahn (ungar. Hegyközi Kisvasút) war eine Schmalspurbahn im Nordosten Ungarns. Im November 1980 wurde der Verkehr eingestellt und die Strecke abgebaut. Sie verlief zuletzt auf der Strecke Balsa–Sárospatak–Sátoraljaújhely–Füzérkomlós.

Geschichte 
1913 errichtete die Bodrogközer Bahngesellschaft die Strecke von Cigánd an der Theiß nach Nordosten über Zemplénagárd nach Királyhelmec. Bald wurde diese von Cigánd aus nach Westen nach Sárospatak verlängert und von dieser eine Stichstrecke zum Theißufer bei Kenézlő errichtet. Nach dem Vertrag von Trianon 1920, der der Tschechoslowakei die nordungarischen Gebiete zusprach, wurde Zemplénagárd anstelle von Királyhelmec zur Endstation. Als Folge des Vertrags wurde es sehr schwierig, die Region Hegyköz (das Gebiet um Sátoraljaújhely) von Ungarn aus zu erreichen. So entstanden Pläne, die Kleinbahnstrecke netzartig zu erweitern. 

1924 wurde zunächst als selbstständige Strecke der Abschnitt zwischen der Grenzstadt Sátoraljaújhely und Pálháza errichtet, der zu Jahresende bis Füzérkomlós verlängert wurde. Das parallel zur Normalspur verlaufende Verbindungsstück (Sárospatak–Sátoraljaújhely) wurde 1927 gebaut und die 1924 errichtete Strecke so mit dem restlichen Kleinbahnnetz verbunden. Ein wichtiger Schritt war der Bau der Eisenbahnbrücke über die Theiß bei Balsa, womit die Kleinbahn von Kenézlő nach Balsa verlängert werden konnte, wo sie an die Nyírvidéker Schmalspurbahn in Richtung Nyíregyháza anschloss. 

Nach dem Ersten Wiener Schiedsspruch 1938 kam Királyhelmec wieder zu Ungarn, sodass der Ort bis zum Kriegsende 1944 wieder ungarischen Bahnanschluss erhielt. 1945 sprengte die deutsche Wehrmacht die Brücke von Balsa, wodurch die Verbindung nach Nyíregyháza unterbrochen wurde. Die Theiß-Brücke wurde nie wieder aufgebaut. Heutzutage passiert hier eine Fähre den Fluss. 

Ab 1949 wurde der Bahnverkehr auf dem Abschnitt Kenézlő–Zemplénagárd eingestellt. Der Dampfbetrieb wurde 1964 eingestellt und die Diesel-Lokomotiven Mk48 und Mk45 eingesetzt. 

Die Hegyközer Kleinbahn war ein bedeutsamer regionaler Verkehrsträger im Personen- und Güterverkehr und bot einige Arbeitsplätze. Im ungarischen Generalverkehrsplan von 1968 war die Bahnstrecke enthalten. Zum Ende des Jahres 1976 wurde der Streckenabschnitt Staatsgrenze–Zemplénagárd abgebaut. Am 29. November 1980 wurde der Betrieb der gesamten Schmalspurbahn eingestellt, ein paar Tage später wurde mit dem Abbruch der gesamten Bahnstrecke begonnen.

Die im Besitz der MÁV befindliche Pálházaer Waldbahn, die von der Hegyközer Schmalspurbahn abzweigte, wird seit 1989 für den Tourismus genutzt. Interessant ist, dass im Jahr 1996 die Waldbahnstrecke auf dem Bahndamm der Hegyközer Schmalspurbahn bis Pálházá verlängert und so ein Teil der Strecke wieder aufgebaut wurde. 

Darüber hinaus erinnern einige Bauwerke (Bodrog-Brücke) und andere Spuren an die alte Schmalspurbahnstrecke.

Lokomotiven 
 Diesellokomotive Mk45: 4 Stück (Diesel)
 Diesellokomotive Mk48 
 Dampflokomotive C-50 
 Lokomotive 3p, B26-tip 
 Waggon-Typen: Bax, Ja, Gah, UBA

Siehe auch 
 Waldbahn von Pálháza

Weblinks 
 Informationssystem der ungarischen Kleinbahnen
 Streckenkarte bei ungar. Wikipedia

Bahnstrecke in Ungarn
Verkehr (Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén)